Градска община Палилула () е административна единица в Централна Сърбия, Нишавски окръг, Град Ниш. Заема площ от 124 км2.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Палилула възлиза на 73 801 души. Гъстотата е 595,17 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влиза южната част на град Ниш и 15 села.

Бележки